Semana Trágica (Espanha) — revolta em Catalunha em 1909
Semana Trágica (Argentina) — revolta em Buenos Aires em 1919
Semana Trágica de 1920 — revolta na Guatemala, que resultou na deposição do presidente Manuel Estrada Cabrera

Desambiguações de história